

Pessoas
Ana Paula Rodrigues Connelly
Jennifer Connelly
Michael Connelly

Localidades

Connelly Springs

Outros
4816 Connelly

Desambiguações de sobrenomes